Джеймс Сабуро Шигета (; 17 июня 1929, Гонолулу, Гавайи — 28 июля 2014, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский киноактёр, певец и музыкант. Обладатель награды «Золотой глобус».

Биография 
Родился на Гавайах 17 июня 1929 года. С 1951 по 1954 год служил в морской пехоте США, участник войны в Корее. Впервые появился на экране в 1959 году в фильме «Кровавое кимоно». Стал широко известным после фильма-мюзикла «Flower Drum Song».

Играл роли как положительных, так и отрицательных героев, чаще всего японцев, китайцев, корейцев или тибетцев. Часто снимался в телесериалах, но в непостоянных ролях, обычно как приглашённая звезда.

В 1960 году актёр был удостоен премии «Золотой глобус» как самый многообещающий новичок. Снимался в основном в боевиках, драмах и в детективных лентах. Мировую известность Шигете принесла роль Джо Такаги в Крепком орешке в 1988 году. В 2007 году актер перенес инсульт, но быстро оправился. Закончил карьеру в 2009 году. В последние годы жизни редко выходил на улицу и вел затворнический образ жизни.

Умер 28 июля 2014 года у себя дома в Лос-Анджелесе . Похоронен в Гонолулу. Шигета никогда не был женат и не имел детей.

Фильмография 
 1959 — Кровавое кимоно
 1973 — Потерянный горизонт
 1974 — Якудза — Горо
 1988 — Крепкий орешек — Джозеф Йошинобу Такаги
 1994 — Человек полуночи — Мао Мак
 1996 — Космическая пехота
 1997 — Драйв — мистер Лау
 2000 — Брат якудзы — Сугимото

Источники

Ссылки 

Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Исполнители Decca Records
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета